Body Language může být:

 Body Language (album) – album zpěvačky Kylie Minogue
 Body Language (píseň) – píseň skupiny Queen
 Body Language (skupina) – americká hudební skupina
 Řeč těla